Stephensoniella är ett släkte av ringmaskar. Stephensoniella ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småringmaskar
Stephensoniella